Список країн за розміром дорожньої мережі з твердим і ґрунтовим покриттям станом на 2005—2015 роки. Якість покриття, ширина, наявність дорожньої розмітки і дорожніх знаків та інші важливі показники якості доріг не враховуються.

Див. також 
 Автомобільний транспорт

Примітки 

 
Автошляхи